De UEFA Super Cup 2009 was de 35e editie van de voetbalwedstrijd die gespeeld wordt in het kader van de
UEFA Super Cup. De wedstrijd vond plaats op 28 augustus 2009 tussen de winnaar van de UEFA Champions League 2008/09; FC Barcelona en de winnaar van de UEFA Cup 2008/09; Sjachtar Donetsk. Zoals gebruikelijk werd deze wedstrijd aan het begin van het seizoen gespeeld in het Stade Louis II, te Monaco.

FC Barcelona, dat voor de zevende keer om de UEFA Super Cup speelde, won de beker voor de derde keer na 1992 en 1997. Sjachtar Donetsk speelde voor de eerste keer om de UEFA Super Cup.

Wedstrijddetails

Europacupvoetbal 2008/09
Supercup voetbal in 2009
UEFA Super Cup
FC Barcelona
FK Sjachtar Donetsk
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco